

Santi
San Placido – monaco benedettino, seguace di San Benedetto, martire a Messina, celebrato il 5 ottobre
San Placido – abate benedettino ad Autun (Francia), celebrato il 7 maggio
San Placido – abate di Ocre, celebrato il 12 giugno
San Placido – monaco benedettino dell'abbazia di Disentis (nei pressi di Coira) che contribuì a fondare con San Sigisberto, celebrato l'11 luglio
San Placido – prete e martire, vittima delle persecuzioni di Massimino il Trace, patrono di Montecarotto, celebrato il 5 ottobre

Pagine correlate
Placido